Okręty US Navy o nazwie USS "Ability":
 Pierwszy "Ability" (PYc-28) był jachtem używanym do zwalczania okrętów podwodnych podczas II wojny światowej.
 Drugi "Ability" (MSO-519) był trałowcem – okrętem prototypowym dla  typu Ability.
 Trzeci "Ability" (AFD-7/AFDL-7) był małym pomocniczym dokiem pływającym (ang. auxiliary floating dry dock).

Ability